Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1925 des championnats de tennis d'Australasie qui est disputé du 24 au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Daphne Akhurst et Sylvia Lance Harper battent Esna Boyd et Kathleen Le Messurier en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1925
Australie Double dames
1925 en Australie
Compétition de tennis à Sydney